Asté, een gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées
 Aste (dorp), een kleinere plaats in de Estlandse provincie Saaremaa
 Aste (vlek), een grotere plaats in de Estlandse provincie Saaremaa